Plager ist der Familienname folgender Personen:

 Barclay Plager (1941–1988), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Bill Plager (1945–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Bob Plager (1943–2021), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer